Joutsijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Joutsijärvi (sjö i Lappland), 
 Joutsijärvi (sjö i Satakunta), 

Robotskapade Finlandförgreningar